Un tapis roulant peut être :
 un tapis roulant, un moyen de transport
 un tapis roulant, une machine d'exercice physique
 un tapis roulant omnidirectionnel, un périphérique informatique